Korzo kan avse;

Korzo, Bitola – en gågata i Bitola i Makedonien.
Korzo, Rijeka – en gågata i Rijeka i Kroatien.
Korzo, Slavonski Brod – en gågata i Slavonski Brod i Kroatien.